Zsorzsett (textília): Kreppfonalból készült könnyű selyem- vagy gyapjúszövet.
 Zsorzsett (keresztnév): keresztnév